Дискография Шакиры, обладательницы 2 премий Грэмми, 8 латинских премий Грэмми и одной из лучших латиноамериканских исполнителей в стиле латина, состоит из 11-ти студийных альбомов, 4 сборников и 4 концертных альбомов. Также Шакира выпустила 38 музыкальных сингла, 3 EP и 57 видеоклипов.

Первый промоальбом Шакиры Magia был записан в 1990, когда ей было 13 лет. В 1993 году она записала второй, более успешный диск Peligro.

В январе 1994 вышел сингл «¿Dónde Estás Corazón?», занявший 5 место в чарте Billboard Hot Latin Tracks. Следом вышел первый официальный испаноязычный альбом Pies Descalzos. Он занял первое место в 8 различных странах и раскупился в количестве 4 миллионов копий. В США, альбом достиг 5 места чарта Billboard Top Latin Albums, но в основном чарте Billboard 200 занял лишь место #180.

Второй испаноязычный студийный альбом Donde Estan los Ladrones?  вышел 28 сентября 1998 года. Он дебютировал на месте #131 в основном чарте США и разошёлся в количестве 7 миллионов копий по всему миру.

Первый англоязычный альбом Laundry Service вышел 13 ноября 2001 года. Он стал самым продаваемым альбомом 2002 года, разошедшимся в количестве 20 миллионов копий. Он достиг 3 места в США и 2 места в Великобритании в чарте UK Albums Chart и 1 места во многих других странах. Семь треков стали международными синглами: «Whenever, Wherever», «Underneath Your Clothes», «Objection (Tango)», «The One», «Poem To a Horse», «Te Dejo Madrid» и «Que Me Quedes Tú». Второй сборник Grandes Éxitos, изданный 5 ноября 2002, занял 1 место в американском Hot Latin Tracks chart.

Fijación Oral Vol. 1 вышел 3 июня 2005 и был продан в количестве 4 миллионов копий по всему миру. Он дебютировал на 4 месте в США и получил статус дважды Платинового. С альбома вышло 5 синглов: «La Tortura», «No», «Día De Enero», «La Pared» и «Las de la Intuición». Второй англоязычный альбом Oral Fixation Vol. 2 вышел 29 ноября 2005 и был продан в количестве 8 миллионов копий по всему миру. С альбома было издано 3 сингла «Don't Bother», «Hips Don't Lie» и «Illegal». Сборник из двух альбомов Oral Fixationвышел в декабре 2006 под названием Oral Fixation Volumes 1&2.

Третий англоязычный альбом Шакиры She Wolf вышел в октябре 2009, первым синглом стала «одноименная песня».Вторым синглом стала композиция «Did It Again». В США был издан третий сингл «Give It Up to Me», а четвёртым синглом стала «Gypsy».

Шакира продала более 70 миллионов копий альбомов по всему миру.

В октябре 2010 года вышел новый студийный альбом Шакиры Sale el Sol.

Альбомы

Студийные альбомы

Live

Сборники

EP

Первые колумбийские альбомы

Синглы 

Примечания
 A ^ «Laundry Service» был издан в Испании и странах Латинской Америки как Servicio de Lavandería.
 B ^ «She Wolf» был издан в странах Латинской Америки как Loba.
 C ^ «Live & off the Record» был издан в странах Латинской Америки как En Vivo y en Privado
 D ^ «Oral Fixation Tour» вошёл в чарты в странах Латинской Америки как альбом.
 E ^ Позиции Canadian Singles Chart (для «Whenever, Wherever», «Underneath Your Clothes», «Hips Don’t Lie»), и Canadian Hot 100 (с 2007 до настоящего времени).
 F ^ «Did It Again» и «Gypsy» были изданы и на испанском языке — «Lo Hecho Está Hecho» и «Gitana» соответственно.
 G ^ «Give It Up to Me» — второй американский сингл с альбома.

Другие релизы, вошедшие в чарты

Участие в альбомах

Сертификация

Видео альбомы

Видеоклипы

Примечания 

Шакира
Шакира
Шакира
Шакира